Wiesmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wiesmüller (* 1950), deutscher Illustrator und Kinderbuchautor
 Elisabeth Wiesmüller (* 1950), österreichische Politikerin (Grüne), Landtagsabgeordnete in Tirol